Визуа́льная журнали́стика () — методика «комбинирования слов и изображений», которая позволяет донести до потребителя СМИ информацию в полном объёме; эта стилистика  подразумевает использование кодов и символов, узнаваемых читателям вне зависимости от его/её культурного и/или социального контекста.

Ключевой идеей визуальной журналистики являются ответы на вопросы читателя в максимально доступной и понятной для читателя форме. Поэтому все составляющие материала, опубликованного в газете или на сайте — заголовки, иллюстрации, текст, дополнительные справочные сведения — организуются так, чтобы максимально полно сообщить то, что интересует читателя по данной теме .

Составляющие метода 
 Подразумевается единство вербального и визуального ряда.
 Акцентирование роли заголовка.
 Подбор шрифта имеет значение.
 Отличие документального фото от постановочного  .

Визуальная журналистика в России

См. также 
 Мультимедиа
 Пресса в США

Ссылки 
 Свобода слова в США и в России :: «Эхо Москвы »
 Публикация Н. Мэйлера

Примечания 

Журналистика
Жанры журналистики